Амбли́-Флёри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Ретель. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08010.

Коммуна расположена приблизительно в 170 км к северо-востоку от Парижа, в 60 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 36 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 137 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 83 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 59 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 53,8 %). Из 59 активных работали 55 человек (33 мужчины и 22 женщины), безработными были 4 мужчины. Среди 24 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны